Petrowka (), der Name russischer Orte:

 Petrowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Petrowka (Bakaly), Dorf im Rajon Bakaly, Republik Baschkortostan
 Petrowka (Blagoweschtschensk), Dorf im Rajon Blagoweschtschensk, Republik Baschkortostan
 Petrowka (Belgorod), Dorf im Rajon Belgorod, Oblast Belgorod
 Petrowka (Prochorowka), Dorf im Rajon Prochorowka, Oblast Belgorod
 Petrowka (Prelestnoje), Dorf im Rajon Prochorowka, Oblast Belgorod
 Petrowka (Schebekino), Dorf im Rajon Schebekino, Oblast Belgorod
 Petrowka (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Petrowka (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Petrowka, jetzt: Krasnopolje (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Sperlings, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Petrowka (Gorschetschnoje), Dorf im Rajon Gorschetschnoje, Oblast Kursk
 Petrowka (Krasnaja Dolina), Dorf im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk
 Petrowka (Olym), Dorf im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk
 Petrowka (Uspenka), Dorf im Rajon Kastornoje, Oblast Kursk
 Petrowka (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Petrowka (Schtschigry), Dorf im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk
 Petrowka (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Petrowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Petrowka (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Petrowka (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda